Pacific Missile Range – amerykański poligon rakietowy
 PMR (radio) – ang. Private Mobile Radio
 PMR (dyski twarde) – zapis prostopadły (ang. Perpendicular Magnetic Recording)
 przezskórna rewaskularyzacja mięśnia sercowego (ang. Percutaneous Myocardial Revascularisation)
 płyn mózgowo-rdzeniowy